Кехнудж (, Kahnūj) — город в южной части Ирана, в остане Керман. Административный центр шахрестана Кехнудж. К северо-западу от города находится заповедник Мехройе.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 50 820 человек; по данным переписи 2006 года оно насчитывало 38 571 человек.

Примечания 

Города Кермана